Tschernjatyn (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschernjatyn (Kolomyja), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja
 Tschernjatyn (Kalyniwka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka
 Tschernjatyn (Schmerynka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka